Nikas ist der Familienname folgender Personen:

 Costantino Nicas (auch: Costantino Nikas; * 1935), griechischer Byzantinist und Neogräzist
 Panny Nikas (* 1988), australischer Fußballspieler